Кэ́трин Го́рдон (ок. 1474 — после 12 октября 1537) — шотландская аристократка, известная как жена йоркистского претендента на английский трон Перкина Уорбека. После её ареста королём Генрихом VII Тюдором стала любимой фрейлиной его жены Елизаветы Йоркской. Помимо брака с Уорбеком, Кэтрин ещё трижды выходила замуж, однако никаких данных о её детях нет.

Биография

Происхождение 
Кэтрин Гордон родилась в Шотландии приблизительно в 1474 году в семье Джорджа Гордона, 2-го графа Хантли, и его второй жены леди Элизабет Хэй. Некоторые писатели XIX-го века предполагали, что Кэтрин была дочерью принцессы Анабеллы Стюарт — первой жены графа Хантли, младшей дочери шотландского короля Якова I и родственницы английских королей Джоан Бофорт; однако это маловероятно, поскольку Хантли развёлся с Анабеллой в 1471 году — за несколько лет до рождения Кэтрин. Также, в эффигии на могиле Кэтрин Гордон в церкви Суонси изображены гербы Гордонов и Хэев, а не Гордонов и Стюартов, как это было бы, если бы она была дочерью шотландской принцессы. Вместе с тем, когда Кэтрин впервые выходила замуж, король Яков IV представлял её интересы в качестве её кузена, что возможно в обоих случаях: по прямому кровному родству, если её матерью была Анабелла (в этом случае Яков IV приходился Кэтрин внучатым племянником), и опосредованно через леди Хэй, которая по женской линии была потомком короля Роберта II (в этом случае Яков IV и Кэтрин были пятиюродными братом и сестрой).

Брак с претендентом 
В 1490 году в Бургундии при дворе Маргариты Йоркской объявился человек по имени Перкин Уорбек, называвший себя спасшимся сыном короля Эдуарда IV — Ричардом Йоркским. Уорбеку поверили многие, в том числе и некоторые монархи и знать. В 1495 году претендент высадился в Кенте, однако его войска вскоре были разгромлены. Уорбек был вынужден отступить сначала в Ирландию, а затем — в Шотландию. Шотландский король Яков IV хорошо принял Уорбека при своём дворе, ожидая таким образом получить поддержку иностранных монархов в борьбе с Англией.

До 4 марта 1497 года Кэтрин, которую испанские посланники описывали как «невероятно красивую женщину… с приветливым лицом», вышла замуж за Перкина Уорбека, который, согласно переписке между ними, ухаживал за девушкой с 1495 года. Пышные торжества состоялись в Эдинбурге; жених был облачён в одеяние из камчатного полотна, подаренного шотландским королём. Во время турнира в честь празднования свадьбы Перкин был облачён в доспехи, покрытые пурпурной парчой — цвет, означавший его королевское происхождение. После свадьбы Кэтрин, вслед за мужем, стала именоваться герцогиней Йоркской.

Заручившись поддержкой Якова IV, в сентябре 1496 года Перкин с большим войском вступил в Нортамберленд, однако заручиться поддержкой народа ему не удалось. Вскоре шотландский и английский короли начали вести переговоры о заключении мира между государствами, при этом Генрих VII Тюдор неустанно требовал выдать ему Уорбека, на что получал неизменный отказ. Вместе со своими немногочисленными сторонниками претендент переправился в Ирландию. 7 сентября 1497 года началось Второе восстание в Корнуолле, Перкин принял титул Ричарда IV, короля Англии, и с несколькими тысячами присоединившихся к нему крестьян направился к Эксетеру — самому сильному и богатому городу в тех краях. 17 сентября повстанцы осадили город, но уже через четыре дня Перкин снял осаду и двинулся в Тонтону, где его войско было разбито. Уорбек с тридцатью сторонниками и женой, всё это время следовавшей за ним, попытался укрыться в , однако по пути был перехвачен войсками Генриха VII. Перкин был отправлен в Тауэр, в то время как Кэтрин содержалась под арестом в монастыре Сент-Майклс-Маунта.

15 октября 1497 года Роберту Саутуэллу были выплачены 7 фунтов 13 шиллингов и 4 пенни за лошадей, седло и другие необходимые вещи для транспортировки в Лондон «миледи Кэтрин Хантли». В Лондоне Кэтрин, которую именовали «леди Кэтрин Хантли» и «леди Кэтрин Гордон», не признавая её брака с Уорбеком, была принята со всеми почестями, полагающимися ей по рождению, и стала фактически пленницей короля Генриха VII, который разместил её при дворе своей жены Елизаветы Йоркской, где Кэтрин быстро стала любимой фрейлиной королевы. Часть расходов леди Кэтрин в этот период оплачивались из личной казны короля. Перкин Уорбек был обезглавлен в Тайберне 23 ноября 1499 года.

Жизнь при английском дворе 
При дворе королевы Елизаветы Кэтрин, прозванной Белой Розой, был назначен пенсион; она также неоднократно получала в подарок от короля Генриха VII дорогую одежду: в ноябре 1501 года платье из золотой ткани с горностаевым мехом, пурпурное бархатное платье и чёрный колпак во французском стиле; в апреле 1502 года — чёрный и малиновый бархат на платье и чёрную каразею для чулок; в ноябре 1502 года — чёрный шёлк и другую чёрную ткань с отделкой из норки и  с малиновым капотом.

25 января 1503 года Кэтрин присутствовала на брачной церемонии Якова IV и Маргариты Тюдор в Ричмондском дворце, на которой жениха представлял граф Ботвелл — родственник Кэтрин по женской линии. В феврале 1503 года леди Кэтрин возглавляла плакальщиц на похоронах Елизаветы Йоркской; шлейф Кэтрин несла мать короля — Маргарет Бофорт. Кэтрин сделала пожертвование на мессы и стала одной из 37 дам, покрывших гроб королевы в Вестминстерском аббатстве расшитой тонкой тканью.

В 1510 году Кэтрин получила патентное письмо на  (получение некоторых прав, равных правам англичан) и в том же году, 8 августа, получила грант на поместья Филибертс и Итон соответственно в  и , на тот момент располагавшихся в Беркшире. Два года спустя она приобрела вместе с мужем усадьбу Файфхэд в , а после передачи ей патента от 8 августа все три усадьбы были повторно предоставлены Кэтрин и её супругу пожизненно с условием, что она не сможет уехать из Англии в Шотландию или любую другую страну без разрешения короля.

Последующие браки 

О жизни Кэтрин в последующие годы известно мало. Кэтрин оставалась вдовой около одиннадцати лет; затем, до 13 февраля 1512 года Кэтрин вышла замуж за церемониймейстера короля Джеймса Стрейнджуэйса из Файфилда. Супруги поручили священнику церкви Святой Марии в Саутуорке, где был похоронен отец Джеймса, читать молитвы о душе их родителей. Проживала пара в основном в Файфилде. 23 июня 1517 года Кэтрин, уже ставшая вдовой во второй раз, получила подтверждающий грант на земли и поместья в Беркшире.

В июле 1517 года Кэтрин вышла замуж в третий раз: её избранником стал Мэттью Краддок из Суонси, стюард Гауэра и сенешаль . Находясь в браке с Краддоком, Кэтрин получила разрешение жить в Уэльсе. Также, предположительно, до 1530 года Кэтрин возглавляла фрейлин в личных покоях принцессы Марии. Мэттью Краддок скончался приблизительно в июле 1531 года. В его завещании указывались драгоценности и серебро, принадлежавшее Кэтрин ещё до брака с ним: пояс с помандером, золотой кулон в виде сердца, кулон с бриллиантами в форме лилии и золотой крест с девятью бриллиантами. По завещанию мужа Кэтрин получала доход с земель с  и  близ Кардиффа.

Четвёртым и последним мужем Кэтрин стал Кристофер Эштон из Файфилда, также церемониймейстер короля. Супруги проживали в Файфилде. О детях Кэтрин от предыдущих браков никаких данных нет, однако известно, что она воспитывала двоих детей Кристофера от первого брака. Кэтрин подписала завещание 12 октября 1537 года и умерла вскоре после этого. Она была похоронена в церкви Святого Николаса в Файфилде. Также, надгробный камень с эффигиями был установлен ранее в Суонси по приказу третьего мужа Кэтрин.

В культуре 
Китти Гордон является одним из персонажей романа Филиппы Грегори «Белая принцесса» и его одноимённой экранизации (2017); роль исполнила Эми Мэнсон.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родившиеся в 1470-е годы
Фрейлины при дворе Тюдоров